HIPS est un sigle utilisé dans le domaine de la chimie des polymères pour décrire deux matérieux différents :

 le polystyrène choc (High Impact Polystyrene en anglais) ;

 Hybrid Inorganic Polymer System, un polymère antifeu capable de résister à des températures de l'ordre de , découvert par la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation à Melbourne (Australie). Il est constitué de matières minérales à bas coût.

HIPS est utilisé en informatique sur les systèmes de protection antiviraux

Host-Based Intrusion Protection System (voir Système de prévention d'intrusion)

Voir aussi 

Polymère